Премьер-лига ЮАР сезона 2009—2010 годов — 14-й сезон Премьер-лиги с момента её основания в 1996 году. В турнире участвуют 16 команд, действующий чемпион — «Суперспорт Юнайтед». Сезон стартовал 7 августа 2009 года и закончится 28 февраля 2010 года.

Участники

География турнира

Клубы, вышедшие в Премьер-лигу 2009—2010 
Клубы, вышедшие в Премьер-лигу из Первого дивизиона по результатам сезона 2008—2009:
 Джомо Космос (Победитель двухраудового поединка между лучшими командами двух групп Первого дивизиона — Inland Stream и Coastal Stream
 Мпумаланга Блэк Эйсиз (Победитель переходного мини-турнира между командой, занявшей 15-е место в Премьер-лиге, неудачником двухраудового поединка между лучшими командами двух групп Первого дивизиона, а также командами, занявшими вторые места в двух группах Первого дивизиона)

Клубы, выбывшие из Премьер-лиги 2008—2009 
Выбыли из Премьер-лиги по итогам сезона 2008—2009:
 Бэй Юнайтед (16-е место в Премьер-лиге)
 Танда Ройял Зулу (15-е место, неудачник переходного мини-турнира с командами из Первого дивизиона)

Турнирная таблица

Бомбардиры

Ссылки 
 Официальный сайт Премьер-лиги ЮАР
 Статистика турнира на сайте главного спонсора ABSA.co.za
 Статистика турнира на сайте RSSSF.com

2009/2010
Футбол в Африке в 2009 году
Футбол в Африке в 2010 году
Спорт в ЮАР в 2009 году
Спорт в ЮАР в 2010 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2009/2010